West Side Highway, középlemez
 West Side Highway, országút Oregonban
 West Side Highway, település Washington államban